WiP – polskie pacyfistyczne ugrupowanie działające w latach 1985-1992, opozycyjne wobec władz PRL
 WiP – polska partia polityczna, założona w 2005 roku jako Platforma Janusza Korwin-Mikke
 Warner Independent Pictures (WIP) – oddział Warner Bros., zajmujący się kinem niezależnym

Zobacz też 
 VIP